Rosalin steht für
 Rosalind (Vorname)
 Rosalinglas (Pressglas)